Црвени терор је термин који се користи за опис деловања комунистичких и других левичарских револуционарних покрета током насилног придобијања власти у појединим државама, као и током спровођења комунистичке страховладе након успостављања револуционарних режима и геноцида над цивилном популацијом, белом интелигенцијом и политичким дисидентима. Такође црвени терор је често вршен као одговор на „бели терор”.
 
 Терор током јакобинске диктатуре у Француској у завршној фази Француске Револуције (1793—1794)
 Црвени терор (Мађарска), серија злочина почињених од стране Комунистичке партије Мађарске под вођством Беле Куна током трајања Мађарске Совјетске Републике (1919)
 Црвени терор (Русија) од стране бољшевика под вођством Лењина током Бољшевичке револуције и након успостављања Совјетске Русије (1918—1922). 11.000.000 страдалих цивила, претежно православних народа Украјине и Русије
 Црвени терор (Шпанија), поједини злочини почињени од стране шпанских републиканаца за време Шпанског грађанског рата (1936—1939).
 Црвени терор (Кина), масовне кампање почињене од стране Црвене гарде током Културне револуције у НР Кини (1966—1967)
 Црвени терор (Етиопија), насилна политичка кампања од стране режима војне хунте Дерг на челу са Менгисту Хајле Маријамом у Етиопији (1977—1978)
 Црвени терор у (Финска), поједини злочини почињени од стране Црвене армије током трајања * Финског грађанског рата (1918).
 Злочини партизана у Другом светском рату у Југославији

Комунизам
Злочини